Лугайд:

 Лугайд, сын Лоэгайре — верховный король Ирландии, сын Лоэгайре, внук Ниалла Девяти Заложников.
 Лугайд мак Кон — легендарный верховный король Ирландии II века.